Некипелов — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Женский вариант — Некипелова.

Известные носители:
 Некипелов, Александр Дмитриевич (род. 1951) — российский экономист, академик РАН.
 Некипелов, Андрей Валентинович (род. 1969) — российский либеральный политик, общественный деятель.
 Некипелов, Виктор Александрович (1928—1989) — русский поэт и прозаик, правозащитник, участник диссидентского движения.
 Некипелов, Михаил Иннокентьевич (род. 1937) — профессор кафедры общей гигиены Иркутского государственного медицинского университета.
 Некипелов, Николай Викторинович (1911—1993) — доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии Иркутского государственного университета, кавалер двух орденов «Знак Почёта».

Некипелова:

 Некипелова, Лариса Вениаминовна(род. 1960) — российская актриса театра, кино и дубляжа.

Примечания